Annexatiemonument (Eindhoven)
Annexatiemonument (Hoogland)